Il doppio del torneo di tennis Calabasas Pro Tennis Championships 2006, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Robert Kendrick e Cecil Mamiit che hanno battuto in finale Harel Levy e Sam Warburg 5-7, 6-4, [10-5].

Teste di serie 

 Rajeev Ram /  Bobby Reynolds (semifinali)
 Scott Lipsky /  David Martin (quarti di finale)

 Sanchai Ratiwatana /  Sonchat Ratiwatana (quarti di finale)
 Goran Dragicevic /  Mirko Pehar (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Calabasas Pro Tennis Championships 2006